Бела-под-Бездезем (), бывш. Вайсвассер () — город в районе Млада-Болеслав Среднечешского края Чехии. Город расположен в 14 километрах к северо-западу от Млада-Болеслава.

История 
Город Бела-под-Бездезем был основан в 1337 году (день основания отмечается 24 апреля). Считается, что первоначальное поселение располагалось дальше от реки, и чтобы избежать нехватки воды, в 1304 году Вацлав II постановил перенести поселение ближе к берегу Белы (правый приток Йизеры). Поселение принадлежало роду Берка из Дубы ().

Во время гуситских войн город неоднократно переходил то в руки католиков, то гуситов. После войны в Бела-под-Бездезем было начато строительство замка, впоследствии ставшего дворянской резиденцией. В конце XVII века Бела-под-Бездезем перешёл во владение к Вальдштейнам, которые начала реконструкцию замка и приведение всех элементов застройки к единому архитектурному ансамблю в стиле барокко.

В Бела-под-Безденем располагалась одна из советских военных частей из 83 дислоцировавшихся в Чехословакии, а именно — 563-й отдельный инженерно-саперный и танковый батальоны и артдивизион 275-го гвардейского мотострелкового полка. К томе же на территории военной части располагались учебный центр, стрелковый полигон и хранилище ядерных боеприпасов.

Промышленность 
В 1868 году в Бела-под-Бездезем был основан Завод «Дегтохема» для производства битумных изоляционных материалов. В 1996 году произошло слияние компаний Дехтохема и Битумат (Жиденице, Брно), а в 1998 году было учреждено АО «Дегтохема Битумат» с производственными заводами в Беле-под-Бездезом и в Ославани и со штаб-квартирой в Бела-под-Бездезем. В 2008 году «Дегтохема Битумат» вошёл в состав российского холдинга Технониколь.

Население

Города-побратимы 
  Грос-Биберау, Германия.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт города .

 
Города Среднечешского края